Löhr oder Loehr ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Löhr ist ein Berufsname.

Namensträger

A 
 Aemiliana Löhr (1896–1972), deutsche Ordensschwester und Schriftstellerin
 Adam Löhr (1889–1938), deutscher Politiker (KPD) und Arbeitersportfunktionär
 Adolf Löhr (1889–1978), deutscher Buchhändler und Schriftsteller
 Alexander Löhr (1885–1947), österreichischer Generaloberst
 Anna Löhr (1870–1955), deutsche Malerin, Zeichnerin und Grafikerin
 Anton Löhr (1871–1954), deutscher Verwaltungsjurist und Direktor der Deutschen Reichsbahngesellschaft
 August Löhr (1843–1919), österreichischer Maler

B 
 Bernd Löhr (* 1962), deutscher Regisseur und Kameramann
 Berthold Löhr (1920–1984), deutscher Chirurg
 Bret Loehr (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler

C 
 Christiane Löhr (* 1965), deutsche Künstlerin
 Clemens Löhr (* 1968), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Conrad Eduard Löhr (1813–1890), Bürgermeister von Marienberg und Bautzen, Mitglied des Sächsischen Landtags

D 
 Dieter Löhr (* 1936), deutscher Fechter
 Dirk Löhr (* 1964), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

E 

 Egid von Löhr (1784–1851), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Emil Ludwig Löhr (1809–1876), deutscher Maler und Fotograf

F 
 Ferdinand von Loehr (1817–1876), deutscher Mediziner und Politiker

 Franz Löhr (1874–1918), deutscher Bildhauer
 Franz Conrad Löhr (um 1735–1812), deutscher Porträtmaler
 Friedrich Ludwig Löhr (* vor 1966), deutscher Diplomat

G 
 Gabriel M. Löhr (Gabriel Maria Löhr; 1877–1961), deutscher Ordensgeistlicher und Historiker 
 Gebhard Löhr (* 1958), deutscher evangelischer Theologe
 Georg Wilhelm Löhr (1922–1991), deutscher Internist und Hochschullehrer in Freiburg
 Grete Löhr (1878–1934), österreichische Fürsorgerin 
 Guido Löhr (* 1966), deutscher Extremradsportler

H 
 Hannes Löhr (1942–2016), deutscher Fußballspieler und -trainer

 Helmut Loehr (1935–2008), deutscher Manager
 Hermut Löhr (* 1963), deutscher Theologe
 Hilde Löhr (1897–1998), deutsche Fotografin
 Holger Löhr (* 1970), deutscher Handballspieler und -trainer

J 
 Joachim Löhr (1951–2009), deutscher Orthopäde

 Jonny Löhr (1899–1967), deutscher Politiker (NDPD)
 Jörg Löhr (* 1961), deutscher Handballspieler und Wirtschaftsberater
 Joseph Löhr (1878–1956), deutscher katholischer Theologe und Kirchenrechtler
 Julia Löhr (1877–1927), Schwester von Heinrich und Thomas Mann

K 
 Kalle Löhr (1917–1965), schwedischer Jazz-Gitarrist
 Karl von Loehr (1875–1958), deutscher Architekt

M 
 Maja Loehr (1888–1964), österreichische Historikerin und Soziologin
 Mario Löhr (* 1971), deutscher Politiker (SPD)
 Markus Löhr (* 1963), deutscher Gitarrist, Keyboarder, Songwriter und Produzent
 Marlene Löhr (* 1985), deutsche ehem. Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Matthias Loehr (* 1977), deutscher Politiker (Die Linke)

 Mechthild Löhr (* 1960), deutsche Politikerin (CDU) und Personalberaterin
 Moritz von Loehr (1810–1874), deutscher Architekt

O 
 Otto Löhr (1900–1989), deutscher Automobilrennfahrer
 Otto Löhr (Heimatforscher) (1890–1969), deutscher Heimat- und Naturforscher

P 
 Patrik Löhr, Gründer von Posteo
 Paul Löhr (* 2001), deutscher Fußballtorhüter

R 
 Raymond C. Loehr (1931–2021), US-amerikanischer Umweltingenieur 
 Robert Löhr (* 1973), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Rudolf Löhr (1885–1945), deutscher Politiker (SPD)

S 
 Silke Löhr (* 1966), deutsche Dirigentin, Orchester- und Chorleiterin

T 
 Thomas Löhr (* 1952), deutscher Geistlicher, Weihbischof von Limburg

W 
 Walter Löhr (1911–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Löhr (Theologe) (1859–1929), deutscher Theologe und Buchautor
 Wilhelm Löhr (1889–1941), deutscher Chirurg
 Willi Löhr (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Winrich Löhr (* 1961), deutscher Theologe
 Wolfgang Löhr (* 1968), deutscher Musiker, Verleger und Autor

Siehe auch 
 Löhr-Center, Einkaufszentrum in Koblenz
 Loer
 Löher

Weblinks 
 Löhr bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname